Cruzada de Mahdía puede referirse a dos hechos de armas sucedidos en esta localidad tunecina: 
Cruzada de Mahdía (1087), una incursión militar pisana, genovesa y amalfitana.
Cruzada de Mahdía (1390), una incursión militar francogenovesa.